D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple : « Le total des dettes ». En physique, le total n'est pas forcément obtenu avec l'addition ; par exemple, la capacité totale d'une série de condensateurs en série n'est pas la somme des capacités de chacun des condensateurs.

Le terme Total désigne :
 Total, compagnie pétrolière et gazière française devenue TotalEnergies en 2021;
 Total, système de gestion de base de données dont la promotion est faite par Cincom ;
 Total, nom du premier album de l'artiste electro SebastiAn ;
 , un trio musical de R&B ;
 Total, nom d'un projet musical du musicien expérimental Matthew Bower.

Divers 
En mathématiques,
un ordre total est une relation d'ordre pour laquelle deux éléments arbitraires sont toujours comparables ;
dans un espace vectoriel topologique, une  est un sous-ensemble engendrant un sous-espace vectoriel dense.

Orthographes voisines 
 Total! était un magazine britannique de jeux Nintendo des années 1990.
 Une relation totale est une relation mathématique. L'ordre total est une variété de relation totale.
 Une fonction totale est une variété de fonction partielle.